Triple Eight Race Engineering — общее название для ряда автогоночных организаций:

 Triple Eight Race Engineering (Австралия) — австралийская команда организованная в 2003 году.
 Triple Eight Race Engineering (Великобритания) — британская команда организованная в 1996 году.